The Crew (1994), een film van Carl Colpaert
 The Crew (2000), een film van Michael Dinner
 The Crew (2008), een film van Adrian Vitoria
 The Crew (computerspel), een racespel uit 2014
 The Crew (album), een album van 7 Seconds
 The Crew (televisieserie), een Britse sitcom